Ко́нунг (, , , , ) — древнегерманский термин для обозначения верховного правителя. В эпоху зрелого Средневековья этот термин соответствует понятию король (напр., шведский король Магнус Ладулос).

Этимология и вариации 
Точная этимология слова является дискуссионной и существует несколько версий. Согласно одной из них *kun означает родство, а термин — потомок правителя. Например, в Песни о Риге младшим сыном Ярла упомянут Кон, именуемый юным. В оригинале это имя звучит как  и означает «юный отпрыск».

М. И. Стеблин-Каменский определяет происхождение слова конунг прибавлением словообразовательного суффикса ingr/ungr к слову род (), а, следовательно, конунг — человек из соответствующего рода, родственник.

Согласно другим теориям, *kuning-az- переводится как «глава общины» или «принадлежащий женщине» ( — женщина), то есть богине-матери, что отражает статуса конунга как верховного жреца, но последняя версия мало состоятельна, на что указывает развитие термина в разных языках. Например, в древнеанглийском женщина будет , в то время как род — , а конунг — .

Слово «князь», которое есть во всех славянских языках, по распространённой версии также родственно слову конунг через древнегерманский корень *kun-ing- и является древним общеславянским заимствованием. Это заимствование встречается и в других негерманских языках: в финском и эстонском — kuningas; латышском — kungs (господин) и ķēniņš (король); литовском — kunigas или kunigaikštis; саамском — gonagas или konagas;  татарском — kenäz; и других. В ряде случаев заимствование шло не напрямую, а опосредованно через третьи языки, например, через древнерусский.

Также существует множество кеннингов для обозначения конунга, такие, например, как упомянутый в Беовульфе даритель колец — как способ отблагодарить своих воинов путём раздачи им золотых колец.

Социальное положение 
Как видно из Песни о Риге, конунги вышли из среды ярлов. Их появление связано с процессом образования национальных государств. Так как эти новые государственные образования появлялись в ходе борьбы ярлов за верховенство, то, чем больше укрупнялось государство, тем больше возвышался один ярл над всеми остальными. В результате ярлы из верховных и самостоятельных правителей превратились в вассалов конунгов и их наместников.

В период до принятия христианства конунг исполнял три функции:
 судебную в ходе тинга;
 военную во время войны;
 жреческую во время жертвоприношений.

Положение конунгов являлось наследственным, но для того, чтобы вступить на престол, ему требовалось одобрение народа. Все сыновья и люди достаточного происхождения могли добиваться титула конунга (например, Оттар из Холугаланда добивался титула конунга). Это обстоятельство нередко приводило к двоевластию, когда два брата одновременно становились конунгами.

В ранний период конунгу принадлежал один или несколько кораблей, дружина () и обширный земельный надел — вотчина. Последнее нередко становилось причиной феодальных междоусобиц. В некоторых случаях конунг не имел земельных владений и вёл странствующий образ жизни на корабле — таких конунгов называли сэконунгами (морскими конунгами).

В качестве жреца конунг просил одобрения своих действий богами. Например, Эйрик Победоносный обращался к Одину на третий день битвы на Фирисвеллире. Также конунг руководил блотом в важных общественных местах, таких как Храм Уппсалы. Отказ от этой обязанности мог стоить конунгу власти. Так случилось, например, с Хаконом Добрым, пытавшимся навязать христианство соплеменникам, а также с Анундом Гордске, из-за христианских убеждений отказавшимся участвовать в блоте и низложенным в 1070 году.

Алкоголь 
Потребление алкоголя занимало важное место в жизни скандинавов древности. Как указывает исследователь потребления алкоголя писатель Марк Форсайт, показателем господства у скандинавов выступал пиршественный дом («медовый чертог»), поскольку первоочередной обязанностью конунга было обеспечивать дружину выпивкой. Тем самым конунг демонстрировал своё могущество. И наоборот, те, кто пил у кого-то в чертоге, по закону чести несли военную службу в дружине хозяина. Алкоголь в буквальном смысле означал власть. Посредством алкоголя скандинавы присягали на верность. Так, в «Беовульфе» конунг Хродгар, чтобы продемонстрировать своё могущество, возводит блистательный чертог Хеорот под золотой кровлей, на высоких столбах и украшенный золотом.

См. также 
 Король
 Воевода
 Царь
 Император
 Князь

Примечания 
Комментарии

Сноски

Литература 
 .

Титулы
История Европы